Rocquencourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Rocquencourt (Oise)
 Rocquencourt (Yvelines)